Luis Advíncula (1990) — futebolista peruano
André Advíncula (1991) — futebolista peruano, irmão de Luis Advíncula

Ver também

Desambiguações de sobrenomes